«Золотой ребёнок» () — американский фэнтезийный, художественный кинофильм, снятый Майклом Ритчи и вышедший в 1986 году. Главные роли исполнили Эдди Мерфи, Шарлотта Льюис и Чарльз Дэнс.

Сюжет 
Золотой Мальчик — ребёнок с мистическими способностями — совершает чудо в тибетском храме, воскрешая мёртвую птицу. Но в храм врываются злодеи, которые убивают монахов и забирают мальчика.

Далее действие переносится в Лос-Анджелес, где социальный работник Чендлер Джерелл занимается розыском пропавших детей. После того, как его показали в телешоу, Чендлера навещает Ки Нанг и сообщает ему, что он избранный и должен спасти Золотого Мальчика, который, в свою очередь, спасёт весь мир от злого демона. Вначале, Чендлер ни в каких демонов не верит и больше всего занят ухаживанием за Ки Нанг. Но в Лос-Анджелесе начинают происходить зловещие события. Возле дома, покрытого дьявольскими тибетскими рисунками, найдена мёртвая женщина. Её кровь должна была сделать Золотого Мальчика уязвимым для земного порока.

Наконец, главный злодей — Сардо Нумспа — предлагает Чендлеру сделку. Он согласен обменять Золотого Мальчика на кинжал Аджанти, который отважному социальному работнику предстоит добыть в Тибете. Именно, этим кинжалом можно убить Золотого Мальчика.

После того, как кинжал добыт, по приезде в Лос-Анджелес, Сардо Нумспа решает отобрать кинжал в аэропорту, но у него это не получается. Ночью, он пробирается в дом Чендлера, в схватке убивает Ки Нанг и забирает кинжал. Но у Чендлера ещё есть шанс воскресить её. Для этого ему придётся найти золотого мальчика и убить Сардо Нумспу до захода солнца.

Актёрский состав 

 Эдди Мерфи — Чендлер Джерелл
 Чарльз Дэнс — Сардо Нумспа
 Шарлотта Льюис — Ки Нанг
 Виктор Вонг — старейшина
 Джасмин Рити — Золотой мальчик
 Джеймс Хонг — доктор Хонг
 Рэндалл «Текс» Кобб —  Тил

Производство 
Джон Барри написал музыку к фильму, однако после разногласий с продюсерами покинул проект, а музыку поручили писать Мишелю Коломбье. Однако в самом фильме всё же звучат несколько треков, написанных Барри.

Исполнителем роли Золотого мальчика стала Джасмин Рити (в титрах J.L. Reate), являющаяся девочкой. Более она никогда не снималась в кино.

Видео 
В 1987 году в США фильм выпущен компанией «Paramount Home Video» на Betamax и VHS. В других странах фильм выпущен на VHS компанией «CIC Video». В СССР в конце 1980-х и России в 1990-е фильм крутился на видеокассетах в переводах Алексея Михалёва, А. Гаврилова и других… В середине 1990-х фильм выпущен на VHS компанией «West Video» в переводе А. Гаврилова.

Примечания

Ссылки 

 «Золотой ребёнок» на сайте Film.ru
 «Золотой ребёнок» на сайте Kinorium.com
                                                             

Приключенческие фильмы США
Мистические фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1986 года
Фильмы Майкла Ритчи
Фильмы о религии
Тибет в массовой культуре
Мистические приключенческие фильмы
Фильмы США 1986 года